Peschel es un apellido que forma parte de:

 Uwe Peschel, exciclista profesional alemán.
 Oscar Peschel, geógrafo y antropólogo alemán.